Dürrenhof bezeichnet:

 Dürrenhof (Dörzbach), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Dürrenhof (Nürnberg), Wüstung der Stadt Nürnberg, Bayern
 Dürrenhof (Radolfzell am Bodensee), Ortsteil der Stadt Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Dürrenhof (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haltepunkt Nürnberg-Dürrenhof, siehe auch Liste der Bahnhöfe in Nürnberg

Siehe auch:
 Dürnhof
 Dürrnhof
 Dürrenhofe, Ortsteil der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg